Die Einsamen ist der Titel folgender Werke:

 Die Einsamen (Paul Heyse), Novelle von Paul Heyse (1857)
 Die Einsamen (Lion Feuchtwanger), Skizzen von Lion Feuchtwanger (1903)
 Die Einsamen (Max Brod), Novelle von Max Brod (1919)
 Die Einsamen (Håkan Nesser), Roman von Håkan Nesser (2010)
 Die Einsamen, Alternativtitel des Bildmotivs Zwei Menschen (Munch) von Edvard Munch

Siehe auch:
 Einsame Menschen, Schauspiel von Gerhart Hauptmann (1890)